Tomas Globočnik (ur. 17 kwietnia 1972 w Kranju) – słoweński biathlonista oraz biegacz narciarski. W biegach narciarskich startował przez 6 lat, do 1994 roku, kiedy to rozpoczął starty w biathlonie.

Jego największym sukcesem było 5. miejsce w biegu indywidualnym oraz w sztafecie w czasie biathlonowych mistrzostw świata w 2000 roku. W 1997 zdobył brązowy medal mistrzostw Europy w sprincie.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Puchar Świata

Bibliografia 
 

Słoweńscy biathloniści
Słoweńscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Kranju
Urodzeni w 1972